А́йфель (устар. Эйфель; ) — нагорье на западе Германии, занимающее юго-запад Северного Рейна-Вестфалии и северо-запад Рейнланд-Пфальца между Ахеном на севере и Триром на юге.

Около 110 км² с 2004 года занимает одноимённый национальный парк, ещё 75 га отдано под парк отдыха Айфельпарк.

География 

Горы Айфель ограничены рекой Мозель с юга и Рейном на востоке. На севере они граничат с горами Hohes Venn, на западе — с Арденнами Бельгии и Люксембурга. Имеют официальный номер D45.

В горах Айфель выделяют несколько отдельных цепей:
 Крайняя северная часть носит название Ahrgebirge и простирается к северу от реки Ар в районе Арвайлер;
 К югу от реки Ар простирается цепь Hohe Eifel («Высокий Айфель») с самой высокой в цепи гор Айфель вершиной Hohe Acht (747 м);
 На западе, вдоль границ с Бельгией, тянется цепь Schneifel (от  — «Снежный Айфель») высотой до 698 м. На восточной границе с Люксембургом горы носят название Ислек, более известно немецкое название Эслинг;
 Южная часть гор Айфель ниже остальной цепи, её пересекают несколько рек, текущих с севера на юг к реке Мозель. Самая крупная из них — река Килль, горы по обеим её сторонам называются Kyllwald;
 На юге горы Айфель заканчиваются цепью Voreifel и рекой Мозель.
 Природный и геологический парк «» — находится в районе Вульканайфель, в центре южной части гор Айфель, известен своими маарами. Парк включает в себя большую часть вулканического поля «» и часть гор .
 Недалеко от города Бонн располагается действующий вулкан — маар Лахер-Зе (Лаахское озеро). В 2007 году из кратерного озера начались выходы углекислого газа. В ходе изучения окрестностей вулкана выяснилось, что низменность, в которой находится маар, является древней кальдерой супервулкана, из которой последнее извержение произошло около 13 000 лет назад (фреатическое). В случае нового извержения придётся начать масштабную эвакуацию.

Достопримечательности 
 Нюрбургринг, одна из наиболее известных гоночных трасс в мире. Её северную петлю Нордшляйфе () из-за длинной, сложной и опасной трассы, проходящей через лес, также называют «Зелёным адом» (). В честь гор Айфель некоторые, наиболее престижные (например, из календаря DTM), гонки на этой трассе, кроме своего обыкновенного названия, именуются  ().
 Акведук Айфель — один из самых длинных римских акведуков, некогда снабжавший водой Кёльн.

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт национального парка

Горы Бельгии
Вулканы по алфавиту
Вулканы Германии
Горы Северного Рейна-Вестфалии
Вулканы Бельгии
Вулканы Люксембурга
Вулканические поля
Горы Германии
Маары
Активные вулканы
Супервулканы
Ландшафтные регионы Северного Рейна-Вестфалии